30-мм пушка 2А72 — советская автоматическая пушка конструкции Шипунова А. Г. и Грязева В. П., предназначена для уничтожения живой силы, легкобронированной техники и воздушных низколетящих целей.

История создания 
Пушка разработана ОАО «Конструкторское бюро приборостроения» (КБП) и производится в АО "ПО "Тульский машиностроительный завод" (Туламашзавод).

30-мм автоматическая пушка 2А72 входит в состав вооружения универсального боевого модуля Бахча-У; монтируется на боевые машины: БМП-3, БМД-4, БМД-4М, БТР-80А, БТР-82А, БТР-90М, БРМ-3К, Уран-9, на украинский БТР-3 под обозначением ЗТМ-1. Возможна установка на другую технику.

Боекомплект пушки полностью унифицирован с боекомплектом 30-мм пушки 2А42.

ТТХ 
 Патрон: 30×165 мм
 Энергия: 150—180 кДж
 Число нарезов: 16
 Шаг нарезов: 715,5 мм
 Усилие отдачи: 60 (6000) кН (кгс)
 Питание пушки: двухленточное
 Перезарядка: ручная
 Автоматика: откат ствола при длинном ходе

Сравнение с пушкой 2А42 
Пушка 2А72 за счёт применения схемы с подвижным стволом, по сравнению с газоотводной на 2А42 передаёт на крышу бронеобъекта более растянутый по времени импульс отдачи, а значит имеет меньшее максимальное значение мгновенной силы отдачи (7 тонн против 20 тонн у 2А42 с неподвижным стволом), что позволяет использовать её на лёгкой бронетехнике типа БТР-82, Тигр-М с бронекорпусами выполненными из листов толщиной всего около 7 мм, на которой применение вооружения мощнее 14,5 мм пулемёта КПВТ до появления 30 мм пушки 2А72 ранее было невозможно. Это ставит, по огневым возможностям, их на один уровень с более тяжёлыми и дорогими БМП и значительно повышает боевую ценность лёгких бронемашин в обороне (когда бой ведётся из окопа и уровень бронезащиты боевой машины не столь важен). Кроме того, значительно снижается загазованность боевого отделения при интенсивной стрельбе.

Платой за использование схемы с подвижным стволом стала несколько худшая кучность и значительно меньший темп стрельбы — всего 300—330 выстр/мин, что не позволяет эффективно применять эту пушку по воздушным целям.

Производство 

 :
 Тульский станкостроительный завод (1939—1992)
 :
 АО "ПО «Тульский машиностроительный завод им. Рябикова» (ПО «ТУЛАМАШЗАВОД»)
 :
 «Научно-технический комплекс „Завод точной механики“ (ЗТМ, г. Каменец-Подольский) с 2004 года производит нелицензионную копию под наименованием 30-мм автоматическая пушка ЗТМ-1. 26 марта 2012 года пушка официально принята на вооружение украинской армии. В феврале 2014 года выпуск пушки начат также на заводе „Лорта“ (под наименованием ЛВГ-30)
 КБ «Артиллерийское вооружение» выпускает аналог орудия под наименованием 30-мм автоматическая пушка КБА-2
 :
 В 1990-х годах Китайская Народная Республика также представила технологию систем вооружения БМП-3, а затем представила пушку. Её отечественная имитационная модель получила название ZPT-99. Она широко использовалась в боевых машинах пехоты и бронетехнике Вооружённые силы Китайской Народной Республики (НОАК).

Примечания

Ссылки 
 Туламашзавод

Оружие по алфавиту
Автоматические пушки СССР
Артиллерия калибра 30 мм
Военная продукция конструкторского бюро «Артиллерийское вооружение»
Военная продукция Конструкторского бюро приборостроения
Военная продукция Тульского машиностроительного завода
Артиллерия России